Mesorhabditis är ett släkte av rundmaskar. Mesorhabditis ingår i familjen Rhabditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Mesorhabditis